Паул — власна назва.

Топоніми

Паул (Ковілян) — парафія.